Sigit steht für:
 Sigit (Berg), Berg in Amhara, Äthiopien

Vorname:
 Sigit Budiarto (* 1975), indonesischer Badmintonspieler
 Sigit Pamungkas (* 1962), indonesischer Badmintonspieler